Сплинтер () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
  (1879—1923) — нидерландский шахматист, брат С. Сплинтер.
 Сплинтер, Арно (род. 1977) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Сплинтер, Сюзанна (1878—1931) — нидерландская арфистка и шахматистка.

Другие значения 

 Сплинтер — персонаж сериала «Черепашки-ниндзя», антропоморфная крыса-мутант.
 Splinter Cell — компьютерная игра.